Toelle oder Tölle ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Tölle-Honekamp (1896–1944), deutsche Schriftstellerin
 August Tölle (1880–1967), deutscher Maurer und Abgeordneter
 Carola Toelle (1892–1958), deutsche Schauspielerin
 Christoph Tölle (1898–1977), deutscher Politiker und Landtagsabgeordneter (CDU)
 Christopher Tölle (* 1980), deutscher Musicaldarsteller und Choreograf
 Gustav Toelle (1840–1900), deutscher Maschinen- und Papierfabrikant
 Helga Strätling-Tölle (1927–2017), deutsche Psychotherapeutin und Schriftstellerin
 Julian Tölle (* 1966), deutscher Dirigent und Musikwissenschaftler
 Ludwig-Ernst Toelle (1823–1886), deutscher Textilfabrikant
 Rainer Tölle (1932–2014), deutscher Psychiater, Neurologe und Psychotherapeut
 Renate Tölle-Kastenbein (1937–1995), deutsche Klassische Archäologin
 Richard Tölle (1899–1968), deutscher Politiker (KPD) und Abgeordneter des Provinziallandtages der preußischen Provinz Hessen-Nassau
 Stephan A. Tölle (* 1976), deutscher Schauspieler
 Tom Toelle (1931–2006), deutscher Regisseur
 Ulrich Leonard Tölle (* 1948), deutscher spiritueller Lehrer und Bestsellerautor spiritueller Bücher

 Wolfgang Tölle (1949–2012), deutscher Pädagoge und Politiker (SPD)

Siehe auch:

 Töll
 Töle Bi (Begriffsklärung)
 Toelleturm, Aussichtsturm in Wuppertal
 Dölle
 Tölle-Honekamp